Geografia
 Artane – nazwa dzielnicy miasta Dublin, stolicy Irlandii.

 Chemia
 Artane – nazwa handlowa preparatu zawierającego triheksyfenidyl.